КРЕАД има више значења:

 КРЕАД (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 КРЕАД (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику